Kawan steht für:
 Cavan (Côtes-d’Armor), eine französische Gemeinde auf Bretonisch
 Herbert Kawan, einen deutschen Dirigenten